Horn se poate referi la următorii autori care au denumit cel puțin o specie:

 George Henry Horn
 Walter Horn